Лоя — российская певица.
 Лоя — река в Латвии.

Населённые пункты 
 Лоя (Гомельская область)
 Лоя (Китай)
 Лоя (Латвия)
 Лоя (Эстония)